Halász Gyula (1871–1969) erdélyi újságíró, publicista, irodalomtörténész
Halász Gyula (1881–1947) földrajztudós
Halász Gyula (1899–1984) franciaországi magyar fotóművész, festő, író, művésznevén Brassaï
Halász Gyula (1904–1984) rádiós szerkesztő, újságíró
Halász Gyula az Illés együttes egykori tagja